Ладе́йщиков — русская фамилия; имеет женскую форму Ладейщикова. Известные носители:

 Ладейщиков, Александр Николаевич (род. 1979) — российский легкоатлет, спринтер.
 Ладейщиков, Валерий Александрович (1914—2001) — журналист и поэт, репрессированный.
 Ладейщиков, Игорь Михайлович (род. 1981) — российский актёр музыкального театра.
 Ладейщиков, Михаил Анатольевич (род. 1949) — российский фотограф, художник.
 Ладейщиков, Сергей Васильевич (1910—1987) — советский государственный и политический деятель.